Sopot Festival 1994 – 31. edycja festiwalu muzycznego odbywającego się w sopockiej Operze Leśnej. Festiwal odbył się 26 sierpnia 1994 roku. Konkurs prowadzili Magda Mikołajczak, Grażyna Torbicka, Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Wygrał Varius Manx z utworem "Zanim zrozumiesz".

Eliminacje polskie

Finał (dzień międzynarodowy) 

Konkursy Sopot Festival
1994 w Polsce